Cadenza, una formula armonico-melodica
 Un abbellimento musicale, vedi Abbellimento#Cadenza
 Un andamento ritmico
 Un sinonimo di frequenza
 Cadenza di tiro
 Cadenza di pedalata

Altri progetti